Stångholmen kan avse:

Finland 

 Stångholmen, Borgå, Nyland, 
 Stångholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Stångholmen, Lule skärgård, Norrbotten, 
 Stora Stångholmen och Lilla Stångholmen, öster om Ingarö i Stockholms skärgård

Se även
Stångholm
Västra Stångholm